

Toponyme
 Boisse est une commune française, située dans le département de la Dordogne.
 La Boisse est une commune française, située dans le département de l'Ain.
 Boisse-Penchot est une commune française, située dans le département de l'Aveyron.
 l'Échangeur de la Boisse à Chambéry, situé dans le département de la Savoie.
 le moulin à vent de Boisse à Sainte-Alauzie, dans le département du Lot.

Patronyme
 Adolphe Boisse (° 1810-1896) était un homme politique et ingénieur français.
 Hélène Boissé (1953-) est une écrivaine québécoise
 Philippe Boisse (° 1955-) est un escrimeur français.
 Érik Boisse (° 1980-) est un escrimeur français.

 Marie-Gonzalve-Jacques de Parisot de Durand de La Boisse  (1900-1999), général français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme